Niemcy:
 Priegnitz – dawna nazwa krainy historycznej Prignitz

Osoby:
 Werner Priegnitz – niemiecki malarz

Inne:
 Priegnitz

Zobacz też:
 Prignitz